Latina se poate referi la:

 Limba latină 
 Latina – un oraș în Italia
 Provincia Latina – o provincia în regiunea Lazio, Italia
 Latina (Madrid) – un district a lui oraș Madrid